Симона Халеп — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Белинда Бенчич не защищала свой титул.

Посев 
Восемь первых сеянных начинают турнир со второго раунда.

  Серена Уильямс (Отказ)
  Анжелика Кербер (Полуфинал)
  Гарбинье Мугуруса (Отказ)
  Агнешка Радваньская (Третий раунд)
  Симона Халеп (Титул)
  Винус Уильямс (Третий раунд)
  Роберта Винчи (Третий раунд)
  Карла Суарес Наварро (Второй раунд)
  Светлана Кузнецова (Четвертьфинал)

<li>  Мэдисон Киз (Финал)
<li>  Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li>  Петра Квитова (Третий раунд)
<li>  Саманта Стосур (Второй раунд)
<li>  Каролина Плишкова (Третий раунд)
<li>  Йоханна Конта (Четвертьфинал)
<li>  Анастасия Павлюченкова (Четвертьфинал)
<li>  Элина Свитолина (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Примечания

Ссылки 
 

Rogers Cup 2016